

Patronyme

 Erastus Flavel Beadle (1821-1894), éditeur américain.
 George Wells Beadle (1903-1989), scientifique américain.
 Hamish Beadle (1998-), courrur cycliste néi-zélandais.
 Peter Beadle (1972-), joueur et entraîneur de football anglais.

Toponyme
 Comté de Beadle (Beadle County)